Гвалия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гвалия, Иосиф Дианозович (1885 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гвалия, Валериан Димитриевич (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.